USS Callao kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse marineschepen:

 USS Callao (1898) - kanonneerboot
 USS Callao (1919) - ex-SS Sierra Cordoba (1913); troepenschip
 USS Callao (1944) - ex-Externsteine, een weerschip; ongeclassificeerd als Amerikaans schip